Harry Souttar (1998) – calciatore australiano
 John Souttar (1996) – calciatore scozzese